La temporada de 1997 fue la 49.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició el 13 de abril en Shah Alam, Malasia, terminando el 5 de octubre en Phillip Island, Australia. Se disputaron un total de 15 grandes premios.

El campeón de la categoría 500cc fue el australiano Mick Doohan, seguido de los japoneses Tadayuki Okada y Nobuatsu Aoki, todos de Honda.

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Max Biaggi y Valentino Rossi, respectivamente.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

500cc1997 500cc Entries List at www.f1network.net

250cc

125cc

Campeonato de Constructores

500cc

250cc

125cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1997
1997